«Бит Бомбит» — пятнадцатый студийный альбом российского певца Витаса, изданный в 2019 году.

История 
Релиз альбома состоялся 8 ноября 2019 года. Он содержит 12 треков.

Список композиций

Примечания

Источники 
 Альбом «Бит Бомбит» на официальном сайте Витаса
 Рецензия: Витас — «Бит бомбит». Vолнорез. Безумное fm
 Витас вернулся с модным звуком альбома «Бит бомбит»

Альбомы Витаса